Суки:

 Су́ки — собаки женского рода.
 Суки́ — папуасский язык
 Фернандо Су́ки (род. 1991) — аргентинский футболист